Hazelwick School es una escuela integral de enseñanza mixta para los alumnos de entre 11 y 18 años, localizado en Crawley, West Sussex.

Historia 

Hazelwick School es una escuela secundaria para alumnos de edad 11-18. La escuela se abrió en 1952 como secundaria al noreste de Crawley, West Sussex. Los edificios se ampliaron en la década de 1950, con la escuela convertirse en una  moderna escuela secundaria en 1960.

En 1971, la escuela redujo su rango de edad a 12-18, con la disposición de que los niños comenzaran en secundaria desde la edad de 12. Esta situación se revirtió en 2004, con la escuela una vez más, aceptando a los alumnos de 11 años, al comenzar en séptimo año. En preparación para este último cambio, la escuela tuvo mucho trabajo para construir edificios. Se había pensado que la escuela iba a formar parte de la "Private Finance Initiative", que reconstruyó otras escuelas locales, pero esto no fue así.

En mayo de 2008, el equipo de fútbol de Hazelwick "Sixth Form" ganó la Copa de la Liga, batiendo B.H.A.S.V.I.C 6-3 en la final. Otro equipo deportivo digno de mención fue el de Rugby de los años setenta que se fue invicto con un récord de nueve juegos. Varias personas de este equipo pasaron a jugar para "Crawley Rugby Club" el equipo también incluyó a Richard Slaney, el que luego ganó el "British discus". Un miembro del personal de educación física, David Cowell, fue seleccionado para el equipo de Isla de Man que fue a los Juegos de la Commonwealth de 1974 en Christchurch, donde compitió en los 10.000 metros y el maratón.

Estudiantes 
La escuela acoge unos 2.000 alumnos, incluidos alrededor de 300 en su "Sixth Form".

Currículo 
La escuela es una especialista en tecnología. Fue galardonada con el "Naacemark para las escuelas", reconociendo el éxito de la escuela en el desarrollo, la aplicación y el enfoque estratégico de la escuela Informática. Todos los estudiantes tienen el propósito de tener un tema de tecnología, sin embargo, pueden decidir que no, siempre y cuando su razonamiento sea válido.
Hazelwick School también es especialista en humanidades.

Escuela hermana 
Hazelwick School está asociada con "Agrey School" en Ghana con la cual se realizan intercambios culturales cada año.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial en inglés 
 Informe Ofsted